Николай Правдин:
 Правдин, Николай Александрович (1898-1981) — российский художник, мастер палехской миниатюры.
 Правдин, Николай Владимирович (1926-2014) — советский и российский учёный, специалист в области транспортной логистики.